ATR (Adviescollege toetsing regeldruk) (voorheen Actal, Adviescollege toetsing administratieve lasten) is een onafhankelijk, tijdelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan regering en Staten-Generaal over de vermindering van regeldruk. 

Het mandaat van Actal is vastgesteld in het gewijzigde Instellingsbesluit 2011 en loopt tot 1 juni 2017.

Actal is in 2000 opgericht naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Slechte (1998). Het werkterrein beperkte zich in het begin tot de gevolgen van voorgenomen regelgeving voor de administratieve lasten voor bedrijven. In de loop van de jaren is het mandaat verbreed naar alle regelgeving (ook bestaande) en naar alle doelgroepen (ook burgers en professionals in de zorg, het onderwijs, de sociale zekerheid en veiligheid). In 2011 is de adviesfunctie uitgebreid naar het hele terrein van regeldruk (ook nalevingskosten).

Actal heeft als taak om de regering, de Eerste Kamer en/of de Tweede Kamer te adviseren over:
 het systeem van beoordeling van de effecten van voorgenomen wet- en regelgeving voor de regeldruk voor bedrijfsleven, burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid – Actal voert daartoe eens in de vier jaar een Regeldrukaudit uit
 over de gevolgen van voorgenomen wet- en regelgeving voor de regeldruk voor bedrijfsleven, burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid indien die gevolgen naar verwachting omvangrijk zijn
 over strategische vraagstukken op het terrein van regeldruk, mede op basis van signalen uit het bedrijfsleven en georganiseerde verbanden van burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid

Daarnaast heeft Actal de taak om gemeenten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gevraagd te adviseren over vermindering van regeldruk van voorgenomen verordeningen en andere gemeentelijke regels.

Er zijn drie collegeleden:
de heer J. (Jan) ten Hoopen (voorzitter)
mevrouw L.L. (Lili) Doude van Troostwijk
de heer mr. dr. E. (Eric) Helder
Het college wordt ondersteund door een secretariaat onder leiding van dr. R.W. (Rudy) van Zijp.

Eerdere voorzitters van Actal waren de heren R.L.O. (Robin) Linschoten en S.R.A. (Steven) van Eijck.

Beoordelingskader 
Actal toetst nieuwe wetgeving aan de hand van drie vragen:
 Is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen instrument (nuloptie)?
 Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk?
 Is er gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening?

Eindoordeel bij toetsing 
Actal geeft bij de toetsing van voorgenomen wetgeving een eindoordeel in de vorm van een dictum. De vier mogelijkheden zijn:
 Indienen: het wetsvoorstel is geschikt voor behandeling in de Ministerraad.
 Indienen nadat met de adviespunten rekening is gehouden: het wetsvoorstel en/of de toelichting behoeft enige aanpassing of aanvulling.
 Niet indienen tenzij met de adviespunten rekening is gehouden: het wetsvoorstel en/of de toelichting behoeft substantiële aanpassing of aanvulling.
 Niet indienen: het wetsvoorstel is (in deze vorm) niet geschikt voor behandeling in de Ministerraad of de kanttekeningen zijn zodanig zijn dat wetgeving vanuit het oogpunt van regeldruk niet opportuun is.

Voorbeelden van adviezen over regeldruk 
Actal adviseerde onder andere over vermindering van de regeldruk:
 bij kredietverstrekking (oktober 2015)
 bij de verwijzing naar wettelijke normen (oktober 2015)
 rondom de toelating van nieuwe medicijnen tot de markt (augustus 2015)
 in het toezicht op en de handhaving bij bedrijven (juni 2015)
 na de opheffing van de product- en bedrijfschappen (juni 2015)
 voortkomend uit de transitieplannen zorg bij de decentralisatie (maart 2014)
 door de modelverordening Jeugdhulp gemeente Beuningen (oktober 2014)

Internationaal 
Actal is lid van
 RegWatchEurope, een Europees samenwerkingsverband van zusterorganisaties.
Overige leden zijn
 Nationaler Normenkontrollat (Duitsland),
 Regulatory Policy Committee (Verenigd Koninkrijk),
 Regelrådet (Zweden),
 Komise RIA (Tsjechië).

Nederlandse adviesraad